A-81 puede referirse a dos autovías españolas:

 A-81: es la futura Autovía Badajoz-Granada.
 A-81: es la antigua denominación de la autovía de acceso al aeropuerto de Asturias.